Prado puede referirse a:

Geografía física 
 Prado, extensión llana de terreno húmeda o de regadío.
 Pradera, en sus diversas acepciones.

Geografía política 
 Prado (Tolima), municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima.
 Prados (Minas Gerais), municipio del estado de Minas Gerais, Brasil.

En España 
 El Prado (Almeria), localidad del municipio de Arboleas, provincia de Almería.
 Prado Encinas, localidad del municipio de Maello, provincia de Ávila.
 El Prado (Badajoz), localidad del municipio de Mérida, provincia de Badajoz.
 Prado del Rey, localidad y municipio de la provincia de Cádiz.
 Prado Negro, localidad del municipio de Huétor de Santillán, provincia de Granada.
 Prado de la Guzpeña, localidad y municipio de la provincia de León.
 Prado de la Somoza, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
 Prado de Paradiñas, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
 Prado Norte, localidad del municipio de Algete, Comunidad de Madrid.
 Prado del Espino, localidad del municipio de Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid.
 Prado de Arriba, localidad del municipio de Perales de Tajuña, Comunidad de Madrid.
 Prado del Rincón, localidad del municipio de San Fernando de Henares, Comunidad de Madrid.
 Prado del Valle, localidad del municipio de Castellanos de Moriscos, provincia de Salamanca.
 Prado del Arca, localidad del municipio de Pepino, provincia de Toledo.
 Prado de los Caballos, localidad del municipio de El Viso de San Juan, provincia de Toledo.
 Prado (Cabrales), parroquia del concejo de Cabrales, Asturias.
 Prado (Caravia), lugar del concejo de Caravia, Asturias.
 Prado (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.
 Prado de Miño, parroquia del concello de Castrelo de Miño, provincia de Orense.
 Prado (Covelo), parroquia del concello de Covelo, provincia de Pontevedra.
 Prado de Canda, parroquia del concello de Covelo, provincia de Pontevedra.
 Prado (Friol), parroquia del concello de Friol, provincia de Lugo.
 Prado (Lalín), parroquia del concello de Lalín, provincia de Pontevedra.
 Prado de Limia, parroquia del concello de Muíños, provincia de Orense.
 Prado (Puenteareas), parroquia del concello de Puenteareas, provincia de Pontevedra.
 Prado (La Vega), parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense.
 Prado (Villar de Barrio), parroquia del concello de Villar de Barrio, provincia de Orense

Nombres de personas 
 Dámaso Pérez Prado, músico cubano (*1916 - †1989)
 Miguelanxo Prado (*1958), historietista y animador español.

Nombres urbanos 
 Prado, barrio de Montevideo (Uruguay).
 Prado, barrio de Medellín (Colombia).
 Parque El Prado, ubicado dentro del anterior.
 Lo Prado, es una ciudad y comuna de la región de Santiago de Chile.
 Prado Norte, importante vialidad de la Ciudad de México.
 Prado Norte, núcleo de población del término municipal de Algete, España.
 Museo del Prado, pinacoteca de excelencia en Madrid.
 Prado, estación intermedia del Sistema Masivo de Transporte de Bogotá, TransMilenio.

Paseo del Prado
 Paseo del Prado, Madrid, España
 Paseo del Prado (La Paz), Bolivia
 Paseo del Prado (La Habana), Cuba

Otros  
 El Prado